Raven Klaasen e Leander Paes erano i detentori del titolo ma Klaasen ha deciso di non partecipare mentre Paes ha scelto di partecipare al torneo di Sydney.

Mate Pavić e Michael Venus hanno sconfitto in finale Eric Butorac e Scott Lipsky per 7–5, 6–4.

Teste di serie 

  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (primo turno)
  Treat Huey /  Maks Mirny (primo turno)

  Philipp Petzschner /  Alexander Peya (quarti di finale)
  Eric Butorac /  Scott Lipsky (finale)

Wildcard

  Marcus Daniell /  Artem Sitak (semifinale)

  Finn Tearney /  Wesley Whitehouse (primo turno)

Alternate

  Víctor Estrella Burgos /  Albert Ramos (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ASB Classic (ATP) 2016
ATP World Tour 2016